Krasnoje (russisch für rot oder (veraltet) schön; in der neutralen Adjektivform) ist ein verbreitetes Toponym in Russland. Es bezeichnet Dörfer:
 Krasnoje (Amur), in der Oblast Amur
 in der Oblast Belgorod:
 Krasnoje (Belgorod, Alexejewski), im Alexejewski rajon
 Krasnoje (Belgorod, Krasnenski), Verwaltungszentrum des Krasnenski rajon 
 Krasnoje (Belgorod, Schebekinski), im Schebekinski rajon
 Krasnoje (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Krasnoje (Chabarowsk), in der Region Chabarowsk
 Krasnoje (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 in der Oblast Kaliningrad:
 Krasnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk (bis 1946 Wolfsdorf, Kreis Königsberg, Ostpreußen)
 Krasnoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk (Agilla, 1938–1946 Haffwerder, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Krasnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk  (bis 1938 Astrawischken, 1938–1946 Astrau, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Krasnoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk (bis 1946 Lindicken, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 [Krasnoje] (bis 1946 Schöntritten, Kreis Bartenstein, Ostpreußen; der Ort existiert nicht mehr)
 [Krasnoje] (bis 1938 Lolidimmen, 1938–1946 Lolen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen; der Ort existiert nicht mehr)
 Krasnoje (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Krasnoje (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 in der Oblast Kirow:
 Krasnoje (Kirow, Darowskoi), im Darowskoi rajon
 Krasnoje (Kirow, Lebjaschski), im Lebjaschski rajon
 Krasnoje (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 in der Oblast Kursk:
 Krasnoje (Medwenka), im Rajon Medwenka
 Krasnoje (Solnzewo), im Rajon Solnzewo
 Krasnoje (Lipezk), in der Oblast Lipezk, Verwaltungszentrum des Krasninski rajon
 Krasnoje (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 in der Oblast Orjol:
 Krasnoje (Orjol, Kolpnjanski), im Rajon Kolpnjanski rajon
 Krasnoje (Orjol, Salegoschtschenski), im Rajon Salegoschtschenski rajon
 Krasnoje (Nenzen), im Autonomen Kreis der Nenzen
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Krasnoje (Nischni Nowgorod, Arsamasski), im Arsamasski rajon
 Krasnoje (Nischni Nowgorod, Setschenowski), im Setschenowski rajon
 Krasnoje (Perm), in der Region Perm
 Krasnoje (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Krasnoje (Stawropol), in der Region Stawropol
 in der Oblast Twer
 Krasnoje (Twer, Kimrski), im Kimrski rajon
 Krasnoje (Twer, Starizki), im Starizki rajon
 Krasnoje (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Krasnoje (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Krasnoje (Wologda), in der Oblast Wologda
 Krasnoje (Woronesch), in der Oblast Woronesch

ist Bestandteil der Ortsnamen:
 Krasnoje an der Wolga (Krasnoje-na-Wolge), einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kostroma
 Krasnoje Gremjatschewo, eines Dorfes in der Oblast Tula
 Krasnoje Osero, eines Dorfes in der Oblast Rjasan
 Krasnoje Plamja, eines Dorfes in der Oblast Wladimir
 Krasnoje Pole, eines Dorfes in der Oblast Tscheljabinsk
 Krasnoje Selo, einer zu Sankt Petersburg gehörenden Stadt
 Krasnoje Selo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman in der Oblast Kaliningrad (Klapaten, 1938–1946 Angerwiese, auch: Kiauschälen, 1938–1946 Kleinmark, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)

bezeichnet:
 Erste Schlacht bei Krasnoje am 14. August 1812, Sieg der Franzosen über die Russen
 Zweite Schlacht bei Krasnoje vom 15. bis 18. November 1812, Sieg der Russen über die Franzosen

Siehe auch:
 Krasna
 Krasne
 Krasny
 Krasnoje Snamja